Челентано () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Челентано, Адриано (род. 1938) — итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный певец, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий.
 Селентано, Джефф (род. 1960) — американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.
 Челентано, Розалинда (род. 1968) — итальянская актриса, певица и художница, младшая дочь Адриано Челентано.
 Челентано, Розита (род. 1965) — итальянская теле и радиоведущая, актриса и певица, старшая дочь Адриано Челентано.
 Селентано, Роуман (род. 2000) — американский футболист.